Léon Brunschvicg (1869-1944), philosophe français ;
 Cécile Brunschvicg (1877-1946), femme politique française.
Patronyme juif